

Persone 
 Adolf von Jordans – ornitologo e docente tedesco
 Hein Jordans – compositore e direttore d'orchestra olandese

Altro 
 Jordans – villaggio del Buckinghamshire, in Inghilterra
 Jordans – azienda alimentare britannica

Pagine correlate 
Jordan